EIA puede tener los siguientes significados:
 Entente Internacional Anticomunista, organización anticomunista del periodo de entreguerras con sede en Ginebra.
 Electronic Industries Alliance, “Alianza de Industrias Electrónicas”, de Estados Unidos.
 Energy Information Administration, “Administración de Información Energética” del gobierno de Estados Unidos.
 Enterprise Information Architecture.
 Escuela de Ingeniería de Antioquia, institución privada de educación superior de Colombia.
 Euskal Iraultzarako Alderdia, “Partido para la Revolución Vasca”, partido político español ya desaparecido.
 Evaluación de impacto ambiental.
  L'École Internationale d'Aromathérapie (en francés), “Escuela Internacional de Aromaterapia”.

Referencias 

Acrónimos